Ребров — російське прізвище.

 Ребров Євген Андрійович — Герой Соціалістичної Праці, Заслужений будівельник УРСР, Почесний громадянин Севастополя.
 Ребров Іван Павлович — німецький співак з діапазоном голосу в 4,5 октав (від сопрано до баса).
 Ребров Іван Павлович —  киргизький радянський партійний діяч.
 Ребров Михайло Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Ребров Сергій Станіславович — український футболіст і тренер.

Російські прізвища